Seraincourt (Ardenas)
 Seraincourt (Val-d'Oise)